Мумбайский марафон — ежегодный марафон, который проходит в Мумбаи, Индия. Впервые марафон состоялся в 2004 году. Помимо основной марафонской дистанции проводится полумарафон, забег на 7 километров для всех желающих, забег на 4,3 километра для пенсионеров и 2,5 километра для инвалидов-колясочников . С 2011 года имеет золотой статус IAAF. Старт и финиш марафона находится у вокзала Чхатрапати Шиваджи.

Денежный приз за первое место у мужчин и женщин — 31 000 долларов США.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны